Johanns ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Johanns (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Johanns (1882–1955), luxemburgischer Missionar
 Willi Johanns (* 1934), deutscher Jazzsänger

Siehe auch:
 Johann